Щадин — фамилия. Известные носители:

 Щадин, Артём Олегович (род. 1992) — российский футболист.
 Щадин, Василий Филиппович (1912—1979) — Герой Советского Союза.